L'edizione 1919-20 della Erste Klasse vide la vittoria finale del Rapid Vienna.

Capocannoniere del torneo, riportato a 12 squadre, furono Ernst Winkler (Rudolfshügel) e Josef Uridil (Rapid Vienna), con 21 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti 
 Rapid Vienna Campione d'Austria 1919-20.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1919
Calcio nel 1920
Fußball-Bundesliga (Austria)